Hans Bollinger ist der Name folgender Personen:

*Hans Bollinger (Pädagoge) (* 1949), deutscher Pädagoge und Musiker
Hans Bollinger (Gleitschirmpilot) (* 1962), Schweizer Gleitschirm-Pilot und Gleitschirm-Fluglehrer